Уильям Дэлен Клайберн (; род. , Детройт, штат Мичиган, США) — американский профессиональный баскетболист, играющий на позиции лёгкого форварда. Выступает за баскетбольный клуб «Анадолу Эфес».

Карьера 

В студенческие годы Клайберн выступал в составе 3 команд, став выпускником колледжа «Айова Стэйт».

Профессиональную карьеру Уилл начал в «Ратиофарме», где провёл 2 сезона, затем перешёл в «Хапоэль» (Холон), в котором стал лучшим снайпером чемпионата Израиля (20,9 очка).

В сезоне 2016/2017 выступал за «Дарюшшафаку», в составе которой принял участие во всех 34 матчах Евролиги, 26 из которых начинал в стартовом составе. Его статистика составила 13,0 очка, 5,1 подбора, 1,3 передачи и 0,9 перехвата за 28,2 минуты. В чемпионате Турции Клайберн провёл 31 матч со средними показателями 10,8 очка, 5,6 подбора, 1,5 передачи, 0,7 перехвата за 26,9 минуты.

В июне 2017 года подписал 2-летний контракт с ЦСКА.

В регулярном сезоне Евролиги 2018/2019 Клайберн был признан «Самым ценным игроком» 19 тура. В матче с «Баварией» (77:70) Уилл набрал 20 очков, 8 подборов, 1 передачу, 2 перехвата и 27 баллов за эффективность действий.

По итогам сезона Евролиги 2018/2019 Клайберн был включён в первую символическую пятёрку турнира, а в «Финале четырёх» был признан «Самым ценным игроком». В полуфинале с мадридским «Реалом» (95:90) Уилл набрал 18 очков и 5 подборов, а в финальном матче помог ЦСКА обыграть «Анадолу Эфес» записав на свой счёт 20 очков, 5 подборов и 2 передачи.

В Единой лиге ВТБ 2018/2019 Клайберн был включён в символическую пятёрку первого раунда (1/4 финала) плей-офф турнира.

В июне 2019 года Клайберн подписал новый 3-летний контракт с ЦСКА.

25 октября 2019 года Клайберн получил травму колена в матче Евролиги против «Альбы» (82:66). Обследование, проведённое в московской клинике, выявило повреждение передней крестообразной связки правого коленного сустава. 10 ноября, в одной из австрийских клиник, Клайберну была успешно проведена операция.

В очередном матче Евролиги игроки ЦСКА вышли на предматчевое представление в футболках в поддержку травмированного Клайберна.

В ноябре 2019 года Клайберн стал кандидатом на включение в символическую команду Евролиги 2010—2020 годов.

В августе 2020 года Евролига представила символическую команду ЦСКА последнего десятилетия. Команда была определена путём 3-недельного голосования болельщиков на сайте Евролиги. По итогам голосования Уилл занял 5 место.

26 августа 2020 года Клайберн провёл свой первый матч за 10 месяцев.

Перед началом сезона 2020/2021 Клайберн был назначен вице-капитаном ЦСКА.

В Единой лиге ВТБ Клайберн был включён в символическую пятёрку полуфинальной стадии плей-офф.

За время выступления в составе ЦСКА Клайберн провёл 236 матчей и набирал в среднем 12,9 очка, 4,9 подбора, 1,7 передачи и 0,8 перехвата.

В июне 2022 года Клайберн перешёл в «Анадолу Эфес».

Достижения 
  Чемпион Евролиги: 2018/2019
  Чемпион Единой лиги ВТБ (3): 2017/2018, 2018/2019, 2020/2021
  Серебряный призёр Единой лиги ВТБ: 2021/2022
  Обладатель Суперкубка Единой лиги ВТБ: 2021
  Чемпион России (3): 2017/2018, 2018/2019, 2020/2021
  Серебряный призёр чемпионата России: 2021/2022

Примечания 

Баскетболисты США
Игроки «Айова Стэйт Сайклонс» (баскетбол)
Игроки БК «Ратиофарм Ульм»
Игроки БК «Хапоэль» Холон
Игроки БК «Дарюшшафака»
Игроки БК ЦСКА Москва
Игроки БК «Анадолу Эфес»